Banner Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Banner Township (Ashley County, Arkansas)
 Banner Township (Saline County, Arkansas)
 Banner Township (Effingham County, Illinois)
 Banner Township (Fulton County, Illinois)
 Banner Township (Iowa)
 Banner Township (Dickinson County, Kansas)
 Banner Township (Jackson County, Kansas)
 Banner Township (Rush County, Kansas)
 Banner Township (Smith County, Kansas)
 Banner Township (Stevens County, Kansas)
 Banner Township (North Carolina)
 Banner Township (Cavalier County, North Dakota)
 Banner Township (Mountrail County, North Dakota)
 Banner Township (Caddo County, Oklahoma)
 Banner Township (Dewey County, Oklahoma)
 Banner Township (Garfield County, Oklahoma)
 Banner Township (Grant County, Oklahoma)
 Banner Township (Kingfisher County, Oklahoma)
 Banner Township (Pawnee County, Oklahoma)
 Banner Township (Beadle County, South Dakota)
 Banner Township (Tripp County, South Dakota)